Roy Disney pode referir-se a:

 Roy Oliver Disney (1893—1971), irmão mais velho de Walt Disney e co-fundador da empresa de mídia e entretenimento The Walt Disney Company.
 Roy E. Disney (1930—2009), seu filho, antigo executivo e diretor, que passou a ser consultor na The Walt Disney Company

Desambiguação